PPG peut faire référence à :

Société 
 PPG Industries, un groupe chimique américain, et son gratte-ciel de bureaux One PPG Place ;
 Palm Products GmbH, un ancien fabricant allemand de synthétiseurs (série …).

Toponymie 
 , un ancien ensemble de sites d'essais nucléaires exploités par les États-Unis.

Sciences 
  (lbm/gal ou ppg), livres par gallon en anglais, une unité de mesure de la masse volumique, typiquement d'un fluide. Elle est courante dans l'industrie pétrolière, particulièrement comme une unité de masse volumique d'une boue de forage ;
 , un composant d'un serveur WAP en télécommunications ;
 Polypropylène glycol, un polymère proche du polyéthylène glycol.

Domaine militaire 

 , prototype de chenillette blindé soviétique de 1940.

Sport 
 , parapente motorisé (paramoteur) en anglais.
 Préparation physique générale

Presse écrite 
  (aussi appelé « PG »), le plus grand quotidien diffusé à Pittsburgh, Pennsylvanie.

Code 
 Codes AITA et FAA de l'aéroport international de Pago Pago, Samoa américaines.
 Porte parole du gouvernement.